Кратер Демокрит () — крупный ударный кратер в северной приполярной области видимой стороны Луны. Название присвоено в честь древнегреческого философа Демокрита (460 — 370 до н. э.) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к позднеимбрийскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Кейн на западе; кратер Муаньо на северо-западе; кратер Арнольд на севере; кратер Швабе на северо-востоке; кратер Фалес на востоке и кратер Гертнер на юге. На юге от кратера находится Море Холода. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 37,8 км, глубина 4,3 км.

Кратер имеет полигональную форму, практически не затронут разрушением. Вал кратера с острой кромкой и террасовидной структурой внутреннего склона. Высота вала над окружающей местностью достигает 1020 м, объем кратера составляет приблизительно 1100 км³. Дно чаши кратера сравнительно ровное, имеется небольшой яркий центральный пик.

Сателлитные кратеры

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны
 Кратер Демокрит на карте LAC-13
 Селенологическая карта окрестностей кратера
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны